Мили может означать:
 Мили — атолл в Тихом океане.
 Гьен Мили — американский фотограф
Греция
 Мили (Ретимни) — деревня.
 Мили (Кея) — деревня в сообществе Иулида на острове Кея.
 Мили () — община в уезде Кишон, провинция Нгеан, Вьетнам.

См. также 
 Милли